Alf Strange, Engelse voetballer
Cinema Strange, Amerikaanse band
Curtis Strange, Amerikaanse golfer
Dr. Strange, Marvel personage
Glenn Strange, Amerikaanse acteur
Sarah Strange, Canadese actrice
Scott Strange, Australische golfer
Strange (2002), Britse film uit 2002